Agnew Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Agnew Lake (Illinois), im Mason County
 Agnew Lake (Kalifornien), im Mono County

in Kanada:
 Agnew Lake (Ontario), im Sudbury District